

Personnalités 

 Chittrovanu Mazumdar (né en 1956), artiste indien ;
 Debashree Mazumdar (née en 1991), athlète indienne ;
 Kiran Mazumdar-Shaw (née en 1953), entrepreneuse indienne ;
 Vina Mazumdar (1927-2013), sociologue, militante de gauche et féministe indienne.

Voir aussi 

 Variante : , plusieurs personnalités de ce nom selon cette transcription.